Opdam ist der Name von:
Barry Opdam (* 1976), niederländischer Fußballer
Eric Opdam (* 1960), niederländischer Mathematiker